Tukulti-apil-Ešarra (alternative Transkription Tukulti-apil-Escharra oder Tukulti-apil-escharra), umgangssprachlich häufig Tiglat-pileser, als deutsche Übersetzung der durch die Bibel für den dritten Namensträger überlieferten hebräischen Form, ist der akkadischer Königsname von     

 Tukulti-apil-Ešarra III. (König von Assyrien und Babylon 745–726 v. Chr.), biblischer Name Tiglat-pileser
 Tukulti-apil-Ešarra II. (König von Assyrien 966–935 v. Chr.)
 Tukulti-apil-Ešarra I. (König von Assyrien 1114–1076 v. Chr.)

siehe auch: Liste der assyrischen Könige